Scapitta – località di Montaldo Bormida
 Giovanni Battista Scapitta – architetto italiano

Pagine correlate 

 Scarpitta